Zkouška či test může označovat: 
 Rozhodné zkoušky – zkoušky, které mají významné důsledky pro testovaného (např. přijímací zkoušky, řidičské zkoušky, pracovní pohovory apod.)
 Advokátní zkouška
 Exekutorská zkouška
 Notářská zkouška
 Závěrečná zkouška právního čekatele
 Odborná justiční zkouška
 Úřednická zkouška
 Úřednické zkoušky v Číně
 Maturitní zkouška
 Státní zkouška
 Zkouška (škola) – způsob testování vědomostí
 Zkouška (umění) – součást nácviku dramatického či hudebního díla
 Zkouška panenství

věda
 Experiment (pokus) – ve vědě

chemie a lékařství
 Plamenové zkoušky
 Rivaltova zkouška

měření tvrdosti
 Mechanické zkoušky materiálů
 Zkouška tvrdosti podle Rockwella
 Zkouška tvrdosti podle Brinella
 Zkouška tvrdosti podle Vickerse
 Zkouška tvrdosti podle Knoopa
 Zkouška tahem

civilní obrana
 Zkouška sirén

jezdectví
 Zkouška základního výcviku jezdce

literatura
 Spáleniště: Zkouška (v orig. The Scorch Trials) – dystopická kniha Jamese Dashnera z roku 2010
 Zkouška ohněm: McCoy - Odkud přicházejí stíny (v orig. Crucible: McCoy – Provenance of Shadows) – román Davida R. George III z roku 2006

televize a film
 Zkouška pilota Pirxe – polsko-sovětský sci-fi film režiséra Marka Piestraka z roku 1978
 Zkoušky z dospělosti – československý televizní seriál režiséra Jiřího Adamce z roku 1979
 Zkouška kanálem – čtvrtá epizoda sedmé série britského sci-fi sitcomu Červený trpaslík
 Zkouška dospělosti (film) – americký film režiséra Victora Salvy z roku 1999
 Skinnerova zkouška sněhem – osmý díl dvanácté řady amerického seriálu Simpsonovi
 Labyrint: Zkoušky ohněm – americký akční thriller režiséra Wese Balla z roku 2015

Externí odkazy